Horești, comune della Moldavia nel distretto di Fălești 
Horești, comune della Moldavia nel distretto di Ialoveni